Берлин може да се отнася за:

 Берлин – столица и най-голям град в Германия
 Източен Берлин –  столица на ГДР от 1949 до 1990 г.
 Западен Берлин – обособена част от град Берлин със специален статут между 1949 и 1990 г.
 Берлинска стена – бетонно ограждение между Източен и Западен Берлин, съществувало от 13 август 1961 до 9 ноември 1989 г.

 Берлин – американска ню уейв група

Вижте също 
 Берлин еПри
 Берлинале
 Берлинска библиотека
 Берлинска блокада
 Берлинска картинна галерия
 Берлинска катедрала
 Берлинска конференция на ВМРО (обединена)
 Берлинска криза
 Берлинска мечка
 Берлинска телевизионна кула
 Берлинска филхармония
 Берлински въздушен мост
 Берлински договор
 Берлински конгрес
 Берлински маратон
 Берлински парад на победата
 Берлински протокол
 Берлински психоаналитичен институт
 Берлински сборник
 Берлински театър Винтергартен
 Берлинско въстание (1953)
 Берлинско метро
 „Berlin Dreams“ – български документален филм от 1991 година
 Битка за Берлин
 Олимпийски стадион (Берлин)